Dr. Nikola II er en dansk stumfilm fra 1909, der er instrueret af Viggo Larsen. Filmen er den anden af tre film fra 1909 med August Blom som Dr. Nikola.

Handling

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Kortfilm fra Danmark
Danske film fra 1909